Bechhofen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Bechhofen (Mittelfranken), Markt im Landkreis Ansbach, Bayern
 Bechhofen (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bechhofen (Abenberg), Ortsteil der Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Bechhofen (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bechhofen (Riedlingen), Ortsteil der Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg